Cieplice bezeichnet Orte in Polen:
 Cieplice, ein Dorf der Gmina Adamówka in der Woiwodschaft Karpatenvorland 
 Cieplice, ein Dorf der Gmina Elbląg in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Cieplice, ein Dorf der Gmina Gołcza in der Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Cieplice Śląskie-Zdrój (Bad Warmbrunn)